Die 1. Divisjon 1980 war die 36. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 18. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 27. April 1980 und endete am 19. Oktober 1980.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Start Kristiansand wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Von Anfang an ging es sehr eng zu. Obwohl über die ganze Saison nur zwei Mannschaften (IK Start und Bryne IL) überhaupt an der Spitze standen, hatten doch bis zu fünf Mannschaften die Chance Meister zu werden. So waren nach dem 19. Spieltag Start, Bryne IL, Viking Stavanger und Lillestrøm SK punktgleich auf den ersten vier Plätzen, und auch Moss FK als Fünfter hatte nur zwei Punkte Rückstand. Am letzten Spieltag schließlich hatten nur noch Bryne IL und Start wegen der deutlich besseren Tordifferenz die Möglichkeit Meister zu werden. Durch das Siegtor gegen Rosenborg Trondheim in der 83. Minute schaffte es letztendlich Start Kristiansand.

Auch der Abstieg war von Dramatik geprägt und wurde sogar erst durch ein Tor in der letzten Minute des Spiels der direkten Abstiegskonkurrenten Molde FK gegen Lyn Oslo zugunsten von Lyn entschieden. Von den Aufsteigern Fredrikstad FK, Lyn Oslo und Molde FK musste nur Molde aus der 1. Divisjon wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1980

Fußballsaison 1980
Eliteserien-Saison (Fußball)